Wyoming puede referirse a:

Lugares 
 Wyoming, estado de los Estados Unidos;

Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Delaware;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Iowa;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Míchigan;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Minnesota;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Nueva York;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania;
Wyoming, localidad estadounidense en el estado de Rhode Island;
Wyoming, localidad estadounidense en el condado de Iowa, estado de Wisconsin;
Wyoming, localidad estadounidense en el condado de Waupaca, estado de Wisconsin.

Personas 
 El Gran Wyoming, humorista español.

Militar 
la clase Wyoming de acorazados de la armada de los Estados Unidos.